Kremlička je české příjmení, jímž disponuje více nositelů:

 Eduard Kremlička (1930–2016) – bývalý předseda politické strany Důchodci za životní jistoty
 Rudolf Kremlička (1886–1932) – český malíř
 Vít Kremlička (* 1962) – český básník, spisovatel, literární publicista a hudebník